Цзян Илу́нь (; ) — китайская кёрлингистка, запасной женской команды Китая на .

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : серебро (), бронза (, ).
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: золото (2010), серебро (2014, 2015), бронза (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Jiang Yilun»
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Yilun Jiang»

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года